Humphrey Stafford peut se référer à :
 Humphrey Stafford (1379-1442), homme politique britannique  ;
 Humphrey Stafford (1402-1460),  comte de Stafford et  duc de Buckingham ;
 Humphrey Stafford (1425-1458), comte de Stafford ;
 Humphrey Stafford (1439-1469),  comte de Devon ;
 Humphrey Stafford (1427-1486), noble anglais.